Заболь — иранский топоним. Может означать:

 Заболь — город.
  — шахрестан.